De COSAFA Cup 2006 was de tiende editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 29 april en 21 oktober 2006. De voorrondes werden gehouden in Lesotho, Botswana en Namibië, de wedstrijden in de eindfase werden gehouden in het thuisspelende land.

Deelnemende teams
Zimbabwe was als titelhouder automatisch geplaatst voor de eindfase. De overige 12 landen speelden in vier groepen een knock-outtoernooi. De winnaar van elke groep plaatste zich eveneens voor de eindfase.

Groepsfase

Groep A

Wedstrijden

3e/4e plaats

Finale

 plaatst zich voor de knock-outfase.

Groep B

Wedstrijden

3e/4e plaats

Finale

 plaatst zich voor de knock-outfase.

Groep C

Wedstrijden

3e/4e plaats

Finale

 plaatst zich voor de knock-outfase.

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Topscorers

Externe links 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2006 op RSSSF

Voetbal in 2006
Voetbal in Namibië
Voetbal in Lesotho
Voetbal in Botswana
Sportevenement in Namibië
Sportevenement in Lesotho
Sportevenement in Botswana
COSAFA Cup